Порываев — фамилия; имеет женскую форму .
 Порываев, Андрей Сергеевич (род. 1982) — белорусский и казахстанский футболист, защитник карагандинского клуба «Шахтёр».
 Порываев, Николай Фёдорович (1895—1968) — российский советский врач, патологоанатом, доцент, кандидат медицинских наук

